Ismoilov ist der Familienname folgender Personen:

 Anzur Ismoilov (* 1985), usbekischer Fußballspieler
 Oybek Ismoilov (* 1976), usbekischer Militärangehöriger, Staatsmann und Oberst